Cantner ist der Familienname folgender Personen:

 Uwe Cantner (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Cantner, deutscher Politiker, Landrat des Landkreises Mergentheim von 1952 bis 1958

Siehe auch:
 Kantner